Балахни́н — фамилия советских и российских футболистов и тренеров, братьев:

 Балахнин, Александр Николаевич (род. 1955) — вратарь.
 Балахнин, Сергей Николаевич (род. 1959) — полузащитник, нападающий.